Louis Baron peut désigner :
 Louis Baron (1612-1662), un écrivain de langue d'oc ;
 Louis Baron (1838-1898), un prélat français qui fut évêque d'Angers de 1896 à 1898.